Neon Genesis Evangelion II — второй саундтрек к «Евангелиону», выпущенный 16 февраля 1996 года. Также, как и в случае с первым, на диске собраны основные музыкальные композиции сериала в разных версиях. Большинство композиций написаны Сиро Сагису. В рейтинге продаж Oricon альбом максимально достиг четвёртого места.

Список композиций

Создатели 
 Хидэаки Анно — музыкальный продюсер
 Сиро Сагису — композитор и дирижёр
 Ёко Такакаси — исполнительница песен «A Vision» и «A Cruel Angel’s Thesis»

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Neon Genesis Evangelion
Саундтреки аниме